Tenisový turnaj ATP Brasil Open 2008 se konal ve dnech 9. - 17. února v Costa do Sauipe, Brazílie venku na antuce. Odměny činily 485,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2008
ATP Tour 2008